Lengsfeld ist

 der ursprüngliche Name der Stadt Stadtlengsfeld im Wartburgkreis in Thüringen

Lengsfeld der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Albert von Lengsfeld (1803–1866), preußischer Generalmajor
 Georg von Boyneburg-Lengsfeld (1504–1564), hessischer und sächsischer Rat und Diplomat
 Hans von Boineburg-Lengsfeld (1889–1980), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Josef Lengsfeld (1878–1938), deutscher Musiker, Konzertmeister und Komponist
 Ludwig III. von Boyneburg-Lengsfeld (1535–1568), hessischer Amtmann
 Peter Lengsfeld (1930–2009), deutscher katholischer Theologe
 Philipp Lengsfeld (* 1972), deutscher Physiker und Politiker
 Shamila Lengsfeld (* 1990), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Vera Lengsfeld (* 1952), deutsche Politikerin

Siehe auch:

 Lengfeld
 Längsfeld